Mod har flere betydninger:

 Mod (følelse) – en følelse
 Mod (subkultur) – engelsk subkultur
 Mod (film) - en sovjetisk film fra 1939

Se også 
 Modulo – en matematisk operation
 Moderator – en ordstyrer på et internetforum
 Modding, at modificere noget – fx software og/eller hardware modifikation
 Spilmodifikation – en modifikation af et computerspil